Korovin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Evgenii Petrovich Korovin
 Evgenii Yevgeni, Eugeny Petrovich Korovin